Серге́й Алекса́ндрович Попо́в (; ) — советский и украинский футболист и тренер.

Игровое амплуа — центральный защитник. Выступал за сборную Украины.

Биография 
Родом из посёлка Гуляйполе в Запорожской области. Однако, в паспорте записана Макеевка, где он с родителями проживал до пяти лет. Затем семья переехала в Донецк, который и стал Сергею родным.

Отец Сергея играл на любительском уровне. Всю жизнь проработал шофёром. Мать была учительницей по профессии.

Воспитанник СДЮШОР «Шахтер» Донецк. Первый тренер — Пётр Пономаренко.

С 1988 — в дубле донецкого «Шахтёра». Однако тренерский штаб сказал Сергею, что пока он до уровня главной команды не дотягивает. Вскоре отец устроил его на работу в ремонтно-строительную бригаду в аэропорту, где ему разрешали отлучаться на тренировки.

В ноябре 1988 ему позвонил тренер «Новатора» Николай Головко и предложил попробовать силы в его команде. Попов согласился и сезон 1989 года провёл в Мариуполе, во 2-й союзной лиге. Однако клуб по итогам сезона «Новатор» занял последнее 27-е место в 6-й зоне лиги.

В 1990 ушёл в армию, «служил» в клубе СКА (Киев). С весны 1991 играл за клуб «Нива» (Винница). В команде забил за 24 матча 7 мячей.

В 1992 перешёл в донецкий «Шахтёр», куда его настойчиво звал Валерий Яремченко. С новой командой стал многократным обладателем Кубка Украины. Был капитаном команды.

В 1996 перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Летом 1997, получив приглашение от Яремченко, вернулся обратно в «Шахтер».

В 2004 перешёл в «Металлург» (Запорожье), где и завершил карьеру в 2006 году.

В европейских кубках провёл 36 матчей. В чемпионате Украины провёл 267 матчей, забил 42 мяча. Выступал за национальную сборную Украины (54 игры, 5 голов).

В апреле 2008 возглавил «Шахтёр»-2.

Достижения 
 Чемпион Украины: 2001/02
 Серебряный призёр чемпионатов Украины (6): 1993/94, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04 годов.
 Обладатель Кубка Украины (4): 1994/95, 2000/01, 2001/02, 2003/04 годов.
 Финалист Кубка Украины 2003 года.
 Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2011)

Семья 
Жена Оксана. Имеет 2-х дочерей — старшая Екатерина и младшая Мария.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки сборной Украины по футболу
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Шахтёр-3»